DFW steht für:
 Dachverband freier Weltanschauungsgemeinschaften
 Deutsche Flugzeug-Werke, während des Ersten Weltkriegs einer der wichtigsten deutschen Flugzeughersteller
 Deutsches Frauenwerk, ehemaliger nationalsozialistischer Frauenverband
 Dornier Flugzeugwerft, Gesellschaft der EADS am Standort Manching
 Cosworth DFW, britischer Rennsportmotor, siehe Cosworth DFV #Cosworth DFW: Tasman-Serie
 Bahnhof Friedewald (Kr Dresden) Bad (DS100-Code), Bahnhof der Schmalspurbahn Radebeul Ost–Radeburg
 Dallas/Fort Worth International Airport (IATA-Code), internationaler Verkehrsflughafen in Texas, Vereinigte Staaten 

Abkürzung